Lupoaia este un nume propriu, care se poate referi la localități, râuri sau la altele:

Localități 
 Lupoaia, Bihor
 Lupoaia, Gorj
 Lupoaia, Sălaj
 Lupoaia, Vâlcea
 Lupoaia, Vrancea

Vezi și 
 Lup (dezambiguizare)
 Râul Lupoaia (dezambiguizare)
 Lupșa

Nume proprii
Toponime românești